è una storia autoconclusiva creata da Akira Toriyama nell'estate dell'anno 1979 e pubblicata su un numero straordinario della rivista settimanale giapponese Shōnen Jump.

Trama 
Kanta è un bambino che una mattina viene svegliato a colpi di tronco da un maialino umanizzato. Arriva a scuola all'ora di pranzo e viene scoperto a mangiare dentro una pentola da un compagno di classe che fa il bis di zenzai (zuppa di fagiolini rossa zuccherata, con pasta di riso cotto al vapore e pestato).

Kanta afferma di aver male ad un dente e viene così portato da un montone dentista, il quale estrae dalla sua bocca una cicala, una formica, una libellula, un cervo volante, uno scarafaggio ed un abitante del pianeta Baltan.

Il dentista gli spruzza allora in bocca un insetticida, poi mette una bomba ed infine gli lega al dente una macchina e lo trascina senza alcun risultato, rivelandogli però che ha una carie. Kanta torna così a scuola affamato ma poiché non c'è più riso se non sulle labbra di una compagna, cerca di mangiare proprio da questa, ricevendo una ginocchiata che gli fa finalmente perdere il dente. Dopo aver fatto indigestione di zucche viene riportato dal dentista.

Media
Il manga è stato raccolto nel secondo volume di Toriyama World nel 1988 ed edito in Italia da Star Comics  nel marzo 1999 sul primo volumetto della raccolta con il titolo approssimativo de L'isola delle meraviglie. È presente inoltre nel secondo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, pubblicato in Italia nel 2012 con la traduzione corretta del titolo.

Akira Toriyama